

Hydronyme 
 Ozanne : rivière française du département d'Eure-et-Loir.

Patronymes 
 Julien Ozanne, sculpteur brestois qui a vécu vers 1650 et réalisé de nombreuses statues de calvaires bretons, tel celui de Pleyben,
Jeanne Françoise Ozanne, née le 10 octobre 1735 à Brest et morte le 2 février 1795 à Paris est une artiste graveuse française.
 Nicolas Ozanne (1728 – 1811) : dessinateur de marine, auteur d’un traité de la marine militaire et d’une série de soixante vues des ports de France,
 Pierre Ozanne (1737 – 1813), graveur et ingénieur maritime français, frère de Nicolas Ozanne,
 Achille Ozanne (1846 - 1896), cuisinier français, chef de cuisine du roi de Grèce. Auteur de Poésies gourmandes : recettes culinaires en vers..(1900)
 Robert Ozanne (1898 – 1941), acteur français,
 Françoise Ozanne-Rivierre (1941 – 2007), linguiste spécialiste des langues de Nouvelle-Calédonie.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand